Храм Тихвинской иконы Божией Матери — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Тихвинская».

Обиходные названия: Тихвинская церковь, Тихвинский собор.

Престольный праздник — .

Россия

Москва и область 
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском — в Москве.
 Церковь Тихвинской Божьей Матери на Бережках — в Москве (разрушена).
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Сущёве — в Москве.
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери на Хавской улице — в Москве.
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — в селе Авдотьино городского округа Ступино.
 Тихвинская церковь — в селе Глухово Дмитровского городского округа.
 Храм иконы Божией Матери Тихвинская — в Коломне.
 Тихвинская церковь — в селе Костино Дмитровского района.
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в Ногинске (Богородске).
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в Троицке.

Санкт-Петербург и область 
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери на Гражданке — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери при Крестовоздвиженском соборе — в Санкт-Петербурге.
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в селе Путилово.
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в Сестрорецке.
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — в Романщине, Лужский район

Тверская область 
 Тихвинский храм — в Осташкове (разрушен).
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — в селе Сукромны Бежецкого района.
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в Торжке.

Ярославская область 
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — в Ярославле.
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери за Волгой — в Ярославле.
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — в Любиме.
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — в селе Павлово Борисоглебского района.

Другие 
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в Арзамасе.
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в Брянске.
 Тихвинский собор — в Бузулуке Оренбургской области.
 Тихвинский собор в Нило-Сорской пустыни — в местечке Пустынь Вологодской области.
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — в Новгороде (утрачена).
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в Ельце Липецкой области (разрушен).
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в Иркутске (разрушен).
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в Казани.
 Тихвинская церковь — в Козьмодемьянске.
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в Кунгуре Пермского края.
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — в селе Рыбниковское Каменского городского округа.
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери — в Суздале.
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — в селе Тшлыково Тульской области.
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — в Фатеже Курской области.
 Собор Тихвинской иконы Божией Матери в Тихвинском монастыре — в Цивильске.

Финляндия 
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери — в деревне Вииниярви в Северной Карелии.

См. также 
 Тихвинский монастырь